"Worth It" é um single de 2015 da banda Fifth Harmony, mas também pode se referir a:

 Worth It (álbum de Sammi Cheng), álbum de Sammi Cheng, em 1996
 "Worth It" (canção de Whitney Houston), single de Whitney Houston, em 2009
 "Worth It" (canção de Wanessa), single de Wanessa, em 2010 

Desambiguação